Guinness pode referir-se a:

 Alec Guinness - ator britânico.
 Guinness - cerveja irlandesa tradicional.
 Guinness Premiership - campeonato inglês de rugby.
 Livro Guinness dos Recordes - coleção de recordes e superlativos reconhecidos internacionalmente.

Desambiguação